

Lokalizacje

Niemcy 
 Seinsheim – gmina targowa w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Kitzingen

Inne 
 Seinsheim – ród